Rafael Manso Muñoz, periodista y radiofonista madrileño, se inició en la profesión en 1962 colaborando en el cuadro de actores de Radio Madrid, Cadena SER. Desde entonces no ha interrumpido su labor profesional como locutor y presentador en la radio española.

Carrera
Muchos han sido los programas dirigidos y presentados por Rafael Manso durante los cuarenta y cinco años que lleva aún en activo. En 1965 presenta "Aquí Madrid" en la emisora la Voz de Madrid. En 1966 colabora en el programa  La Alegre Caravana con Daniel Vindel y Mª Paz Barrachina e inicia también en Radio España  Recuerdos Musicales  que significó uno de sus grandes programas, ya que continuó en antena durante casi treinta años a través de distintas emisoras.

En 1968 ingresa en Radio Centro de la CES (Cadena de Emisoras Sindicales) realizando el programa El Teléfono de la Suerte, además de seguir mantenienfo  Recuerdos Musicales que pasaría luego, ya en 1981, primero a Radio Popular-COPE, y más tarde a Radio Intercontinental. En 1992 el programa vuelve, de nuevo, a Radio España y, finalmente, en 1999, se emite por la emisora municipal del Ayuntamiento de Madrid, Onda IMFE hasta 2004.

Otro de los programas también a destacar es  El Último Romántico, emitido durante dos décadas por distintas emisoras como Radio Intercontinental, Radio España y Onda IMEFE. Un programa nocturno de participación que alcanzó un gran nivel de audiencia, hasta el punto que una calle del pueblo segoviano de Melque de Cercos lleva dicho nombre como homenaje al programa y a su presentador.

En la actualidad, trabaja en la Emisora Escuela del Ayuntamiento de Madrid (Agencia para el Empleo) transmitiendo sus conocimientos profesionales a los futuros radiofonistas.

Periodistas de Madrid